

Бецков — замок в Тренчинському краї.
 Бецков — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.